A chamada "First Fleet" (Primeira Frota) é o nome pela qual é conhecida a frota britânica que conduziu os primeiros colonos para a Austrália.

Era constituída por onze embarcações sob o comando do Almirante Arthur Phillip, a Primeira Frota consistia em dois navios da Marinha Real, três navios armazéns e seis transportes de condenados, transportando entre 1 000 e 1 500 condenados, fuzileiros navais, marinheiros, oficiais civis e pessoas livres (os relatos variam nos números), e uma grande quantidade de suprimentos. Nos porões, a ferros, transportavam setecentos e trinta e seis degredados e cento e oitenta e oito mulheres de reputação duvidosa. 

A esquadra passou pela baía de Guanabara em 1787, onde, no mês de agosto, teve a oportunidade de realizar um levantamento hidrográfico, depois foi para leste para Cidade do Cabo para Botany Bay (Austrália), durante o período de 18 a 20 de janeiro de 1788, levando de 250 a 252 dias da partida até a chegada final. Durante o período de 25 a 26 de janeiro de 1788, a frota mudou-se de Botany Bay para a atual Sydney.

A frota atracou em Botany Bay a 18 de janeiro de 1788.

Links externos 

 Lista completa dos condenados da Primeira Frota
 Banco de dados pesquisável de condenados da Primeira Frota
 A Primeira Frota - Biblioteca Estadual de NSW

História da Austrália